Schönwald ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Baden-Württemberg
 Schönwald im Schwarzwald, eine Gemeinde im Schwarzwald-Baar-Kreis
 ein Weiler in der Gemeinde Nordrach im Ortenaukreis
 Bayern
 Schönwald (Bayern), eine Stadt im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Schönwald (Schwarzenbach am Wald), Ortsteil der Stadt Schwarzenbach am Wald, Landkreis Hof
 Brandenburg
 Schönwald (Brandenburg), eine Gemeinde im Landkreis Dahme-Spreewald

in Polen
 Bojków, Stadtteil von Gliwice in Oberschlesien
 Krzywizna (Schönwald im Landkreis Kreuzburg, Oberschlesien), Ortschaft der Gmina Kluczbork
 Świercze (Olesno) (Schönwald im Landkreis Rosenberg, Oberschlesien), Ortschaft der Gmina Olesno

in Tschechien
 Šumvald, ein Ort im tschechischen Okres Olomouc
 Podlesí nad Odrou, Ortsteil von Budišov nad Budišovkou, im tschechischen Okres Opava 
 Krásný Les, ein Ort im tschechischen Okres Karlovy Vary
 Krásný Les u Frýdlantu, Gemeinde im Okres Liberec
 Lesná u Tachova, ein Ort im tschechischen Okres Tachov
 Šumná, eine Gemeinde im Okres Znojmo
 Krásný Les (Petrovice), Ortsteil der Gemeinde Petrovice im tschechischen Okres Ústí nad Labem 

Schönwald ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Schönwald (1868–1919), deutscher Schauspieler und Vortragskünstler
 Matthias Schönwald (* 1966), deutscher Historiker und Pädagoge
 Rudolf Schönwald (1928–2022), österreichischer Maler, Grafiker und Karikaturist

Schönwald steht ferner für:
 Porzellanfabrik Schönwald, deutscher Porzellanhersteller
 Schloss Schönwald im Landkreis Wunsiedel  
 Schloss Schönwald bei Jinošov, Tschechien

Siehe auch:
 Schönewald
 Schönwalde